H52 ou H.52  peut faire référence à :
 Bernard H.52, un prototype d’avion militaire de l'entre-deux-guerres français ;
 HMS H52, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres